El nombre Cristian Gutiérrez puede referirse a:

 Cristián Gutiérrez Zúñiga (1997-), futbolista chileno-canadiense;
 Cristian Gutiérrez Vizcaíno (2000-), futbolista español;
 Cristian Mauriel Gutiérrez (1993-), futbolista nicaragüense;
 Cristián Gutiérrez Albizu (1978-), jugador de pádel argentino;
 Cristhian Gutiérrez (1992-), futbolista uruguayo.